

Film 
 Shooting Stars – film del 1928 diretto da Anthony Asquith e A.V. Bramble
 Shooting Stars – film del 1983 diretto da Richard Lang

Musica 
 Shooting Stars – singolo di Billy Idol del 1981
 Shooting Stars – singolo dei Bag Raiders del 2009

Sport 
 Trenton Shooting Stars – squadra di pallacanestro statunitense

Televisione 
 Shooting Stars – programma televisivo britannico

Altro 
 Shooting Stars Award – premio cinematografico

Pagine correlate 
 Shooting Star